Saint Helens, abrégé en St Helens est le nom de plusieurs localités ou sommets de pays anglophones, parmi lesquels :

 St Helens (Merseyside) , cette ville ayant un club de rugby à XIII désigné communément  « St Helens » 
 St Helens (Swansea) terrains de rugby et de cricket
 Saint Helens (Oregon)
 St Helens (Tasmanie)
 St Helens (île de Wight)
 le Mont Saint Helens

Helen